Haute-Allemagne bezeichnet:

Haute-Allemagne (Fleury-sur-Orne), Ortsteil der Gemeinde Fleury-sur-Orne
Oberdeutschland